David Martin – calciatore nordirlandese (1859-1946)
David Edward Martin – calciatore britannico (1986)
David Martin – politico britannico (1945)
David Martin – politico scozzese (1954)
David Martin – politico statunitense (1907-1997)
David Martin – montatore
David Martin – tennista statunitense (1981)
David Martin – protagonista de "Il gioco dell'angelo"